Симпсън може да се отнася за:

Географски обекти
 Симпсън (пустиня)
 Симпсън (окръг, Кентъки)
 Симпсън (окръг, Мисисипи)
Хора
 О Джей Симпсън

Култура и изкуство
 Семейство Симпсън